Als Low-Entry (engl. [], niedriger Eingang) bezeichnet man:

 allgemein ein Objekt mit niedrigem Einstieg oder vereinfachtem Zugang, siehe Barrierefreiheit
 im Bau von öffentlichen Verkehrsmitteln Fahrzeuge mit niedrigem Fahrgasteinstieg, siehe Low-Entry-Bus
 bei Kommunal- und Flugfeld-LKW das Niedrigfahrerhaus (Low-Entry-Kabine), zum Beispiel des Mercedes-Benz Econic
 Low-Entry-Networking, eine Definition für Funktionen und Protokolle aus der Netzwerktechnik